Зарубин — русская фамилия (от некалендарного мужского личного имени Заруба — «человек с рубцами и шрамами от ран»). Также — топоним.

Известные носители 
 
 Зарубин, Андрей Иванович (1929—2018) — советский учёный, Герой Социалистического Труда.
 Зарубин, Валентин Иванович (1867—1938) — русский дерматолог и венеролог, профессор.
 Зарубин, Василий Михайлович (1894—1972) — советский разведчик, генерал-майор.
 
 
 Зарубин, Вячеслав Иванович (род. 1936) — народный депутат России.
 
 
 
 
 Зарубин, Павел Алексеевич (1816—1886) — русский учёный механик-самоучка.
 Зарубин, Пётр Васильевич (1932—2017) — советский учёный, лауреат Государственной премии СССР.
 Зарубин, Роман Александрович (род. 1976) — российский гребец-байдарочник.
 Зарубин, Сергей Григорьевич (в монашестве Синезий; 1886—1937) — епископ Русской православной церкви, епископ Ижевский и Вотский.
 Зарубин, Сергей Леонидович (род. 1958) — советский и российский подводник, капитан 1 ранга, командир атомного подводного многоцелевого крейсера (ПЛАРК) с крылатыми ракетами К-206 «Минский комсомолец» (проекта 949 «Гранит») (1991—1992).



Топоним 
 Зарубин — хутор в Тацинском районе Ростовской области.
 Зарубин Починок — деревня в Кичменгско-Городецком районе Вологодской области.

См. также 
 Зарубинка
 Зарубино
 Улица Зарубина В. С. (Саратов)

Примечания